Славянская диаспора — любая из следующих диаспор из славян:
 Белорусская диаспора
 Болгарская диаспора
 
 Македонская диаспора
 Польская диаспора
 Русинская диаспора 
 Русская диаспора
 
 
 
 Украинская диаспора
 
 Черногорская диаспора
 

Славянская диаспора